

Astronomia
2683 Brian – asteroide della fascia principale

Persone
David Brian – attore statunitense
Frankie Brian – cestista statunitense
Havergal Brian – compositore inglese
Mary Brian – attrice statunitense

Altro
Brian – frazione dei comuni italiani di Caorle ed Eraclea (VE)
Brian – personaggio della mitologia irlandese
Brian – nome proprio di persona maschile
Brian Griffin – personaggio della serie animata I Griffin